Sopo kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Sopó (ort), Cundinamarca, 
 Sopó (kommun), Cundinamarca,

Indonesien 

 Desa Sopo, administrativ by, Nusa Tenggara Timur,

Portugal 

 Sopo (ort), Viana do Castelo, Vila Nova de Cerveira, 

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar